|}

Der Bau der Bahnstrecke Khartum–Nyala begann im Winter 1906/07 als südliche Verlängerung der Bahnstrecke Khartum–Wadi Halfa im Sudan.

Vor dem Ersten Weltkrieg 

Ziel war eine verbesserte Erschließung des zentralen Sudan. Als Spurweite wurde die im Sudan inzwischen als Standard geltende Kapspur gewählt. 1912 waren 700 km bis El Obeid fertiggestellt. Zwei große Brücken über den Nil mussten im Verlauf der Strecke errichtet werden: Eine in Khartum über den Blauen Nil – hier ist der Fluss mehr als 500 m breit – und die Kusti-Eisenbahnbrücke bei der Stadt Kusti über den Weißen Nil – hier ist der Strom bei Hochwasser fast 5 km breit. Die erste Brücke hatte ein Hubbrückenelement, die letztere ein Drehbrückensegment, um den Schiffsverkehr nicht zu behindern.

Mit dieser Strecke verbanden sich weitreichende Projekte: Eine Verbindung zur Bahnstrecke Dschibuti–Adis Abeba und weiter nach Britisch-Somaliland, in den Tschad oder zur Ugandabahn als Teilstück der – bis heute nicht errichteten – Eisenbahnverbindung Kapstadt–Kairo. Die britische Regierung und die Regierung des Sudan hatten für letzteres Projekt bereits am 15. Mai 1902 eine Konzession von Kaiser Menelik II. von Äthiopien erwirkt, um die Strecke über äthiopisches Gebiet führen zu können. Dies alles aber kam durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht mehr zustande.

Spätere Verlängerungen 
1926 wurde in Sannar die Bahnstrecke Haija Junction–Sannar angeschlossen. Sie erschloss ein Baumwollanbaugebiet. 2005 wurde diese Strecke stillgelegt. 1952 bis 1959 wurde, ebenfalls in Sennar, eine ca. 260 km lange Strecke nach Er Roseires angeschlossen, die ihre Entstehung in erster Linie dem Bau des Staudammes von Roseires verdankt, der hier den Blauen Nil aufstaut.

1956 bis 1959 wurde die Strecke nach El Obeid noch bis Nyala verlängert, wobei diese Verlängerung nicht in El Obeid, sondern 60 km südöstlich des damaligen Endpunkts der Strecke in Aradeib Junction ansetzt. An diese Verlängerung wiederum wurde 1959 bis 1962 die Bahnstrecke Babanusa–Wau angesetzt. Die Strecken sind heute in erster Linie noch für den Abtransport von Erdölprodukten von Bedeutung. Ob die Strecke nach dem Sezessionskrieg des Südsudan bis zu ihrem westlichen Endpunkt, Nyala, heute noch befahrbar ist, ist nicht bekannt.

Literatur 
 Franz Baltzer: Die Kolonialbahnen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas. 1916. (Nachdruck: Reprint-Verlag Leipzig, Holzminden 2007, ISBN 978-3-8262-0233-9).
 Neil Robinson: World Rail Atlas and Historical Summary 7 = North, East and Central Africa. 2009, ISBN 978-954-92184-3-5.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Sudan
Verkehr (Khartum)